Первая лига 1951 () — 17-й сезон чемпионата Польши по футболу. Он начался 18 марта 1951 года и закончился 11 ноября 1951 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Польши 1951 на rsssf.com 

1951
Польша
1951 год в Польше